Сати́н — гладкая ткань.

Са́тин — русская фамилия:
 Сатин, Алексей Захарович (ум. 1560) — голова и воевода во времена правления Ивана Грозного.
 Сатин, Аркадий Дмитриевич (1834—1892) — русский военный моряк.
 Сатин, Дмитрий Константинович (род. 21 марта 1970 года) — один из ведущих юзабилити-специалистов в России, президент Российского отделения UPA, ответственный редактор User Experience Magazine по странам СНГ и восточной Европе, автор учебных курсов и рецензент международных конференций по юзабилити. Основатель и генеральный директор USABILITYLAB (2006—2012). С 2013 — советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ.
 Сатин, Иосиф Емельянович (1720 — ?) — русский военный деятель.
 Сатин, Николай Михайлович (1814—1873) — русский поэт-переводчик.
а также:
 Са́тин — персонаж пьесы Горького «На дне».

См. также 
 Сатино
 Сатины

Примечания